Proceratosaurus est un genre basal éteint de dinosaures théropodes de la famille des Proceratosauridae et de la super-famille des Tyrannosauroidea. Il a vécu au Jurassique moyen (Bathonien), soit il y a environ entre  à  millions d'années ; son fossile a été découvert en Angleterre près de Minchinhampton dans le Gloucestershire.

Une seule espèce est rattachée au genre : Proceratosaurus bradleyi, décrite par von Huene en 1926.

Description 
Ce dinosaure carnivore bipède, qui porte une petite crête sur le sommet de son museau, était de petite taille (environ  de longueur). C'est le plus ancien Tyrannosauroidea connu avec le genre Kileskus qui a été découvert dans le Bathonien du centre de la Russie.

Classification 

Il a tout d'abord été interprété comme un ancêtre de Ceratosaurus, en raison de la petite crête similaire présente sur son museau. C'est de là que vient son nom qui indiquait qu'il venait « avant Ceratosaurus ».

Cependant, ce n'est que depuis le début du  qu'il est considéré comme un coelurosaurien, en particulier comme l'un des premiers membres connus du clade des Tyrannosauroidea. Il a été reconnu par Oliver Rauhut et ses collègues comme proche du genre chinois Guanlong ; pour ces deux genres ils ont créé en 2010 une nouvelle famille dont il est le genre type, les Proceratosauridae. Cette famille incluant, en 2010, les genres Protoceratosaurus et Guanlong , est définie comme contenant tous les théropodes plus proches de Proceratosaurus que deTyrannosaurus, Allosaurus, Compsognathus, Coelurus, Ornithomimus ou Deinonychus. Cette attribution a été confirmée par plusieurs analyses phylogénétiques ultérieures.

Cladogramme de Brusatte et Carr (2016) 
Position de Proceratosaurus au sein des Tyrannosauroidea selon Stephen Brusatte et Thomas Carr :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques 
 .

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Dinosaures à plumes
 Tyrannosauroidea
 Guanlong

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique moyen
Dinosaure d'Europe
Tyrannosauroidea
Taxon fossile décrit en 1910
Taxon fossile décrit en 1926